L'édition 2021 du tournoi de tennis de Buenos Aires se déroule du  mars au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Guido Pella, de l'Espagnol Pedro Martínez et de l'Uruguyan Pablo Cuevas. Ils sont respectivement remplacés par Roberto Carballés Baena, Andrej Martin et Gianluca Mager.

Pendant le tournoi 
Sorti des qualifications, le  mondial Francisco Cerúndolo (22 ans) se qualifie pour la première finale de sa carrière dans un tournoi ATP. Jusqu'à présent, il n'avait participé qu'à trois tournois du circuit principal : Buenos Aires en 2019 et 2020, et Córdoba en 2021. Il s'incline toutefois en finale face à son compatriote Diego Schwartzman.

La semaine passée, le petit frère de Francisco Cerúndolo, Juan Manuel (19 ans), avait réalisé le même parcours, en sortant lui aussi des qualifications. Lui avait cependant remporté le tournoi alors qu'il participait au tout premier de sa carrière sur le circuit ATP.

Lauréats 
L'Argentin Diego Schwartzman remporte le tournoi en battant en finale son compatriote Francisco Cerúndolo. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Tomislav Brkić et Nikola Čačić décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Ariel Behar et Gonzalo Escobar. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Buenos Aires
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Buenos Aires
Sport en Argentine en 2021
Tennis en mars 2021